Peaches ("pesche" in lingua inglese) può indicare:

Cinema e televisione 
 The Peaches – film del 1964 diretto da Michael Gill
 Peaches – film del 2004 diretto da Craig Monahan
 Peaches – episodio della serie televisiva The River

Musica 
 Peaches – gruppo musicale australiano
 Peaches – gruppo musicale svedese
 Peaches – singolo degli Stranglers del 1977
 Peaches – singolo dei Presidents of the United States of America del 1996
 Peaches – singolo di Grandson e K.Flay del 2020
 Peaches – singolo di Justin Bieber in collaborazione con Daniel Caesar e Giveon del 2021

Persone 
 Peaches – vittima di omicidio non identificata
 Peaches – musicista canadese
 Peaches – soprannome di Francine Hurd Barker, cantante statunitense membro dei Peaches & Herb
 Peaches – soprannome di Tso-ay, esploratore nativo americano
 Peaches – ring name di Lori Fullington, wrestler statunitense

Personaggi immaginari 
 Peaches – personaggio della serie animata La vita moderna di Rocko

Sport 
 Rockford Peaches – squadra di baseball statunitense

Pagine correlate 
 Peach
 Peaches and Cream